De finale van de Coppa Italia van het seizoen 2018/19 werd op woensdag 15 mei 2019 gespeeld in het Stadio Olimpico in Rome. Lazio won met 0–2 van Atalanta. Lazio kwalificeerde zich hierdoor voor de groepsfase van de UEFA Europa League 2019/20 en mocht deelnemen aan de Supercoppa Italiana 2019, de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en landskampioen van Italië.

Finale

Voorgeschiedenis
Het was de eerste keer dat Lazio  en Atalanta elkaar troffen in de Italiaanse bekerfinale. Lazio stond reeds negen keer eerder in de bekerfinale en won de beker al zesmaal. De laatste keer was in 2013, toen werd stadsgenoot AS Roma met 0-1 verslagen door een doelpunt van Senad Lulić. Atalanta stond al drie keer eerder in de finale, in 1963 haalde de club voor het eerst de finale en kroonde zich tot bekerwinnaar door FC Torino met 3-1 te verslaan. In 1987 en 1996 werd tweemaal de finale verloren.

Wedstrijd

2019
SS Lazio
Atalanta Bergamo
Bekervoetbal 2018/19
Sportevenement in Rome